Geografia dos Estados Unidos
Condado de Terrell (Geórgia)
Condado de Terrell (Texas)
Terrell (Texas) — cidade
Terrell Hills — cidade do Texas

Outros
79912 Terrell — asteroide

Desambiguações de topônimos